Lenny bezeichnet:

 den Vornamen Lenny

 mehrere Modelle des französischen Smartphone-Herstellers Wiko
 das Debian GNU/Linux Stable-Release vom Februar 2009, siehe Debian GNU/Linux #Versionsgeschichte
 einen Film mit Dustin Hoffman über den Komiker Lenny Bruce, siehe Lenny (Film)
 einen Hurrikan vom November 1999, siehe Lenny (Hurrikan)
 das sechste Studioalbum von Lenny Kravitz, siehe Lenny (Album)

Lenny ist der Familienname folgender Personen:
 Bill Lenny (1924–1989), britischer Filmeditor